Pitangueiras, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo
 Pitangueiras, municipalité brésilienne de l'État du Paraná.